Вы́года () — село, относится к Одесскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 4010 человек. Почтовый индекс — 67620. Телефонный код — 4852. Занимает площадь 6,12 км². Код КОАТУУ — 5121081701.

Основание Выгоды 

В 1945 г. Указом ПВС УССР села Выгода-Русская и Выгода-Немецкая объединены в один населенный пункт с присвоением наименования село Выгода.

Датой основания села принято считать 60-е годы XIX века. В 2015 г. администрация сельского совета официально отметила 150 годовщину основания села Выгода. Очевидно отсчет принят с 1865 года, с момента открытия железной дороги Одесса — Балта и создания в районе Выгоды железнодорожной станции Выгода.

Но по сведениям «Списка населенных мест» — не позднее 1859 года на Выгоде уже насчитывалось 58 дворов (182 мужского и 157 женского пола).

Есть также и более ранние сведения — в документе «Поселення Херсонської губернії» приводиться информация о том, что в 1856 г. генерал-майор Дубецкий владел землей в селе Васильевка (10 дворов) и на хуторе Выгода (41 двор).

В другом документе — «Казенные и владельческие селения, состоящие в Одесском уезде» за тот же 1856 год упоминается помещица Малаховская, также имеющая земли на хуторе Выгода (другие владений помещицы Малаховской):
 № 22 — Воляновка /Алтестова/ помещицы Малаховской — 24 двора
 № 23 — Выгода хутор, ея же Малаховской — 30 дворов
 № 73 — Палиева Балка, помещицы Малаховской — 15 дворов
То есть уже в 1856 году — на территории Выгоды имелось два землевладельца, с общим количеством в 71 двор.

Хронология по известным датам:
 1833-й — хутор Паліевы — первые поселенцы на территории нынешней Выгоды
 1840-е — поселение уже именуется хутор Выгода на Специальной карте западной части Российской Империи
 1856-й — возле Выгоды имелись свои хутора землевладельцев генерал-майора Дубецкого и помещицы Малаховской
 1859-й — согласно «Списка населенных мест» — в 1859 г. Выгода ещё была Хутором (казенный хутор — 58 дворов).
 1865-й — на первой версии Специальной карты Европейской России (десятиверстовка Стрельбицкого) — Выгода обозначена как селение с 5 десятками дворов, ещё не нанесена железнодорожная линия Одесса — Балта.
 1868-й — на итоговом варианте Специальной карты Европейской России (печаталась вплоть до 1921 года) — на Выгоде уже 80 дворов.
 1869-й — очень подробная 3-х верстовая военно-топографическая карта — хутор Выгода с 80 дворами.

Развитие села 
Серьёзным стимулом в развитии поселения, было строительство железной дороги.
В 1865 году была открыта первая в Малороссии железная дорога Одесса — Балта, проходящая в непосредственной близости от Выгоды.
Добавим к этому событию замечательное территориальное положение: в 1860-х годах через хутор Выгода проходило немало дорог во всех направлениях.

Для наглядности, я разделил их по направлениям и важности.

Большие проезжие и торговые дороги:
 Одесса — Дальник — Выгода — Карпово — Розалевка… (и далее на Балту).
 Проселочные дороги от р. Днестр и Кучурганского лимана (по пути пересекающие главную дорожную артерию, соединяющую Одессу и Тирасполь):
 Граденица — Кагарлык — Васильевка — Выгода;
 Беляевка — Дображаны — Карлсталь — Выгода;
 Одесса — Дальник — Вакаржаны — Выгода

В сторону Гаджибеевского лимана:
 Выгода — Паліова — М. Ферстеровка — … и селения вдоль Гаджибеевского лимана и р. М. Куяльник
 Выгода — Егоровка — … и далее вдоль р. Свиная до Катаржи (Катаржина).
Имеется участок дороги Выгода — Гниляково.

Таким образом Выгода стала (и является поныне) удобной точкой пересечения железнодорожной и транспортной магистралей.

Немецкая колония 
Следующим этапом в развитии села стал 1878-й год, когда вблизи Выгоды купили землю немецкие колонисты, выходцы из кол. Фрейденталь.

С этого времени разделяют Русскую и Немецкую Выгоду (Дейч-Выгода или Фриденгейм/Friedenheim). Немецкая колония «унаследовала» название своему поселению, но Русская и Немецкая Выгода долгие годы относились к различным административным единицам.

По данным Списка населенных мест от 1896 г. — д. Выгода и ст. ж.д. (Русская Выгода), д. Алтестова (Волянова) и д. Палиево (Малаховскаго) относились к Белчанской волости — волостной центр — д. Белка — р. М.Куяльник, а с. Васильевка (Шостка, Шестаково), х. Васильевка, Выгода нем. кол. и ст. ж.д. — к Мангеймской волости.

И лишь к началу 30-х годов, с образованием Одесского района, Русская и Немецкая Выгоды были объединены в единый сельский совет.

Крестьянская реформа 1861 года, хоть и не принесла крестьянам ожидаемого облегчения, но позволила самым бойким (или способным) попытаться стать самостоятельными хозяевами.

Как утверждают официальные источники — Выгодянская дача в 1883 г. имела 9333 десятин земли и здесь насчитывалось 195 дворов. Два больших владения (более тысячи десятин) принадлежали помещикам Малаховским (Выгода, Палиово, Алтестова) и Дубецким (село Васильевка, хутор Васильевка, хутор Волчий, Выгода).

Местный совет 
67620, Одесская обл., Беляевский р-н, с. Выгода, ул. 50-летия Октября, 46

Ссылки 
 Выгода на сайте Верховной рады Украины
 Жители села Выгода
 Выгода на сайте История нашего края

Примечания 

Населённые пункты Беляевского района (Одесская область)
Немецкие колонии в Одесской области